Ser-Od ist der Familienname folgender Personen:

 Bat-Otschiryn Ser-Od (* 1981), mongolischer Langstreckenläufer
 Dolgor Ser-Od (* 1973), mongolische Malerin